Алексе́й Дергуно́в:
 Дергунов, Алексей Васильевич (1979—2003) — гвардии старший лейтенант спецназа ГРУ, Герой России (посмертно).
 Дергунов, Алексей Викторович (род. 1984) — казахстанский байдарочник, мастер спорта международного класса.